Halkieria е род фосилни изкопаеми от ранен до среден камбрий. Видовете често са разглеждани като мекотели въпреки че имат и доста сходни черти с прешленестите червеи.

Видове 
Почти всички видове от род Halkieria са известни от изолирани люспести склерити:
 Halkieria alata Duan, 1984
 Halkieria amorpha Meshkova, 1974
 Halkieria bisulcata Qian et Yin, 1984
 Halkieria costulata Meshkova, 1974
 Halkieria curvativa Mambetov in Missarzhevsky and Mambetov, 1981
 Halkieria deplanatiformis Mambetov in Missarzhevsky and Mambetov, 1981
 Halkieria desquamata Duan, 1984
 Halkieria directa Mostler, 1980
 Halkieria elonga Qian et Yin, 1984
 Halkieria equilateralis Qian et Yin, 1984
 Halkieria folliformis Duan, 1984
 Halkieria fordi Landing, 1991
 Halkieria hexagona Mostler, 1980
 Halkieria lata Mostler, 1980
 Halkieria longa Qian, 1977
 Halkieria longispinosa Mostler, 1980
 Halkieria maidipingensis Qian, 1977
 Halkieria mina Qian, Chen et Chen, 1979
 Halkieria mira Qian et Xiao, 1984
 Halkieria obliqua Poulsen, 1967
 Halkieria operculus Qian, 1984
 ?Halkieria pennata He, 1981 [=?Halkieria sthenobasis Jiang in Luo et al., 1982]
 Halkieria phylloidea He, 1981
 Halkieria praeinguis Jiang in Luo et al., 1982
 Halkieria projecta Bokova, 1985
 Halkieria sacciformis Meshkova, 1969
 Halkieria solida Mostler, 1980
 Halkieria sthenobasis Jiang in Luo et al., 1982
 Halkieria stonei Landing, 1989
 Halkieria symmetrica Poulsen, 1967
 Halkieria terastios Qian, Chen et Chen, 1979
 Halkieria uncostata Qian et Yin, 1984
 Halkieria undulata Wang, 1994
 Halkieria ventricosa Mostler, 1980
 Halkieria wangi Demidenko, 2010 
 Halkieria zapfei Mostler, 1980

Източници 

Изчезнали животни
Изчезнали мекотели